Новак Ђоковић је пети пут освојио турнир. У финалу је савладао Ендија Марија са 7:6(7:5), 6:7(4:7), 6:3, 6:0. Освајањем ове титуле Новак Ђоковић је постао најуспешнији тенисер у опен ери на Отвореном првенству Аустралије у појединачној конкуренцији.

Носиоци 
{{columns-list|2|
 Новак Ђоковић (победник)
 Роџер Федерер (треће коло)
 Рафаел Надал (четвртфинале)
 Стан Вавринка (полуфинале)
 Кеј Нишикори (четвртфинале)
 Енди Мари (финалиста)
 Томаш Бердих (полуфинале)
 Милош Раонић (четвртфинале)
 Давид Ферер (четврто коло)
 Григор Димитров (четврто коло)
 Ернестс Гулбис (прво коло)
 Фелисијано Лопез (четврто коло)
 Роберто Баутиста Агут (друго коло)
 Кевин Андерсон (четврто коло)
 Томи Робредо (прво коло)
 Фабио Фоњини (прво коло)

 Гаел Монфис (друго коло)
 Жил Симон (треће коло)
 Џон Изнер  (треће коло)
 Давид Гофен (друго коло)
 Александар Долгополов (прво коло)
 Филип Колшрајбер (друго коло)
 Иво Карловић  (друго коло)
 Ришар Гаске (треће коло)
 Жилијен Бенето (прво коло)
 Леонардо Мајер  (друго коло)
 Пабло Куевас (прво коло)
 Лукаш Росол  (друго коло)
 Жереми Шарди  (друго коло)
 Сантијаго Хиралдо (друго коло)
 Фернандо Вердаско  (треће коло)
 Мартин Клижан ''(друго коло)
}}

 Жреб 

 Завршница 

 Горња половина 

 Група 1 
{{Тенис-16 играча и 5 сетова
| RD1= Прво коло
| RD2= Друго коло
| RD3= Треће коло
| RD4= Четврто коло

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Н. Ђоковић
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4=
| RD1-score01-5=
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02= А. Бедене
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3=4
| RD1-score02-4=
| RD1-score02-5=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= А. Кузњецов
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=6
| RD1-score03-4=77
| RD1-score03-5=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= А. Рамос Вињолас
| RD1-score04-1=1
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=3
| RD1-score04-4=63
| RD1-score04-5=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= Г. Соеда
| RD1-score05-1=1
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=4
| RD1-score05-4=6
| RD1-score05-5=6
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= Е. Имер
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=6
| RD1-score06-4=3
| RD1-score06-5=3

| RD1-seed07=
| RD1-team07= Џ. Ворд
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=0
| RD1-score07-3=66
| RD1-score07-4=3
| RD1-score07-5=
| RD1-seed08=31
| RD1-team08= Ф. Вердаско
| RD1-score08-1=2
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=78
| RD1-score08-4=6
| RD1-score08-5=

| RD1-seed09=19
| RD1-team09= Џ. Изнер
| RD1-score09-1=77
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-score09-4=
| RD1-score09-5=
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= Џ. Ванг
| RD1-score10-1=65
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=4
| RD1-score10-4=
| RD1-score10-5=

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= Л. Локоли
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=5
| RD1-score11-3=6
| RD1-score11-4=3
| RD1-score11-5=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= А. Хајдер-Маурер
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=7
| RD1-score12-3=4
| RD1-score12-4=6
| RD1-score12-5=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= П. Карењо Буста
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=65
| RD1-score13-3=63
| RD1-score13-4=
| RD1-score13-5=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= Ж. Милер
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=77
| RD1-score14-3=77
| RD1-score14-4=
| RD1-score14-5=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= Д. Тим
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3=3
| RD1-score15-4=65
| RD1-score15-5=
| RD1-seed16=13
| RD1-team16= Р. Баутиста Агут
| RD1-score16-1=4
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=6
| RD1-score16-4=77
| RD1-score16-5=

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Н. Ђоковић
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-score01-4=
| RD2-score01-5=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= А. Кузњецов
| RD2-score02-1=0
| RD2-score02-2=1
| RD2-score02-3=4
| RD2-score02-4=
| RD2-score02-5=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= Г. Соеда
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=2
| RD2-score03-3=63
| RD2-score03-4=
| RD2-score03-5=
| RD2-seed04=31
| RD2-team04= Ф. Вердаско
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=77
| RD2-score04-4=
| RD2-score04-5=

| RD2-seed05=19
| RD2-team05= Џ. Изнер
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=77
| RD2-score05-3=4
| RD2-score05-4=6
| RD2-score05-5=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= А. Хајдер-Маурер
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=64
| RD2-score06-3=6
| RD2-score06-4=4
| RD2-score06-5=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= Ж. Милер
| RD2-score07-1=77
| RD2-score07-2=1
| RD2-score07-3=7
| RD2-score07-4=6
| RD2-score07-5=
| RD2-seed08=13
| RD2-team08= Р. Баутиста Агут
| RD2-score08-1=65
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=5
| RD2-score08-4=1
| RD2-score08-5=

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= Н. Ђоковић
| RD3-score01-1=710
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=6
| RD3-score01-4=
| RD3-score01-5=
| RD3-seed02=31
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=68
| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3=4
| RD3-score02-4=
| RD3-score02-5=

| RD3-seed03=19
| RD3-team03= Џ. Изнер
| RD3-score03-1=64
| RD3-score03-2=6<sup>6
| RD3-score03-3=4
| RD3-score03-4=
| RD3-score03-5=
| RD3-seed04=
| RD3-team04= Ж. Милер
| RD3-score04-1=77
| RD3-score04-2=7<sup>8
| RD3-score04-3=6
| RD3-score04-4=
| RD3-score04-5=

| RD4-seed01=1
| RD4-team01=

 Група 2 
{{Тенис-16 играча и 5 сетова
| RD1= Прво коло
| RD2= Друго коло
| RD3= Треће коло
| RD4= Четврто коло

| RD1-seed01=12
| RD1-team01= Ф. Лопез
| RD1-score01-1=3
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=4
| RD1-score01-4=6
| RD1-score01-5=10
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= Д. Кудла
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3=6
| RD1-score02-4=2
| RD1-score02-5=8

| RD1-seed03=
| RD1-team03= Б. Рола
| RD1-score03-1=67
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=2
| RD1-score03-4=
| RD1-score03-5=
| RD1-seed04=
| RD1-team04=
| RD1-score04-1=79
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=6
| RD1-score04-4=
| RD1-score04-5=

| RD1-seed05=LL
| RD1-team05= Х. Морија
| RD1-score05-1=65
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=3
| RD1-score05-4=5
| RD1-score05-5=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= Ј. Јанович
| RD1-score06-1=77
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3=6
| RD1-score06-4=7
| RD1-score06-5=

| RD1-seed07=WC
| RD1-team07= Л. Пуј
| RD1-score07-1=77
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=4
| RD1-score07-4=1
| RD1-score07-5=4
| RD1-seed08=17
| RD1-team08= Г. Монфис
| RD1-score08-1=63
| RD1-score08-2=3
| RD1-score08-3=6
| RD1-score08-4=6
| RD1-score08-5=6

| RD1-seed09=25
| RD1-team09= Ж. Бенето
| RD1-score09-1=5
| RD1-score09-2=7
| RD1-score09-3=2
| RD1-score09-4=4
| RD1-score09-5=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= Б. Бекер
| RD1-score10-1=7| RD1-score10-2=5
| RD1-score10-3=6| RD1-score10-4=6
| RD1-score10-5=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= Л. Хјуит
| RD1-score11-1=6| RD1-score11-2=1
| RD1-score11-3=6| RD1-score11-4=6| RD1-score11-5=
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= Ц. Џанг
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=6| RD1-score12-3=0
| RD1-score12-4=4
| RD1-score12-5=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= Д. Јанг
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3=6
| RD1-score13-4=6
| RD1-score13-5=
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= Т. Пиц
| RD1-score14-1=4
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=3
| RD1-score14-4=2
| RD1-score14-5=

| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= И. Марченко
| RD1-score15-1=63
| RD1-score15-2=63
| RD1-score15-3=3
| RD1-score15-4=
| RD1-score15-5=
| RD1-seed16=8
| RD1-team16= М. Раонић
| RD1-score16-1=77
| RD1-score16-2=77
| RD1-score16-3=6
| RD1-score16-4=
| RD1-score16-5=

| RD2-seed01=12
| RD2-team01= Ф. Лопез
| RD2-score01-1=4
| RD2-score01-2=4
| RD2-score01-3=77 
| RD2-score01-4=4
| RD2-score01-5=
| RD2-seed02=
| RD2-team02=
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=63
| RD2-score02-4=0r
| RD2-score02-5=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= Ј. Јанович
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=1
| RD2-score03-3=63
| RD2-score03-4=6
| RD2-score03-5=6
| RD2-seed04=17
| RD2-team04= Г. Монфис
| RD2-score04-1=4
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=77
| RD2-score04-4=3
| RD2-score04-5=3

| RD2-seed05=
| RD2-team05= Б. Бекер
| RD2-score05-1=2
| RD2-score05-2=1
| RD2-score05-3=6
| RD2-score05-4=6
| RD2-score05-5=6
| RD2-seed06=
| RD2-team06= Л. Хјуит
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=3
| RD2-score06-4=4
| RD2-score06-5=2

| RD2-seed07=
| RD2-team07= Д. Јанг
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=63
| RD2-score07-3=3
| RD2-score07-4=
| RD2-score07-5=
| RD2-seed08=8
| RD2-team08= М. Раонић
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=77
| RD2-score08-3=6
| RD2-score08-4=
| RD2-score08-5=

| RD3-seed01=12
| RD3-team01= Ф. Лопез
| RD3-score01-1=78
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=77
| RD3-score01-4=
| RD3-score01-5=
| RD3-seed02=
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=66
| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3=63
| RD3-score02-4=
| RD3-score02-5=

| RD3-seed03=
| RD3-team03= Б. Бекер
| RD3-score03-1=4
| RD3-score03-2=3
| RD3-score03-3=3
| RD3-score03-4=
| RD3-score03-5=
| RD3-seed04=8
| RD3-team04= М. Раонић
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=6
| RD3-score04-4=
| RD3-score04-5=

| RD4-seed01=12
| RD4-team01= Ф. Лопез
| RD4-score01-1=4
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=3
| RD4-score01-4=79
| RD4-score01-5=3
| RD4-seed02=8
| RD4-team02=

Група 3

Група 4 
{{Тенис-16 играча и 5 сетова
| RD1= Прво коло
| RD2= Друго коло
| RD3= Треће коло
| RD4= Четврто коло

| RD1-seed01=9
| RD1-team01= Д. Ферер
| RD1-score01-1=62
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4=6
| RD1-score01-5=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= Т. Белучи
| RD1-score02-1=77
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3=0
| RD1-score02-4=3
| RD1-score02-5=

| RD1-seed03=
| RD1-team03=
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=6
| RD1-score03-4=63
| RD1-score03-5=6
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Д. Лајовић
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=4
| RD1-score04-4=77
| RD1-score04-5=4

| RD1-seed05=
| RD1-team05= М. Гранољерс
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=6
| RD1-score05-4=
| RD1-score05-5=
| RD1-seed06=PR
| RD1-team06= С. Робер
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=4
| RD1-score06-4=
| RD1-score06-5=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= Р. Хасе
| RD1-score07-1=1
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3=4
| RD1-score07-4=
| RD1-score07-5=
| RD1-seed08=18
| RD1-team08= Ж. Симон
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=6
| RD1-score08-4=
| RD1-score08-5=

| RD1-seed09=30
| RD1-team09= С. Хиралдо
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-score09-4=
| RD1-score09-5=
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= Ј. Херних
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3=2
| RD1-score10-4=
| RD1-score10-5=

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= К. Едмунд
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3=3
| RD1-score11-4=
| RD1-score11-5=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= С. Џонсон
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=6
| RD1-score12-4=
| RD1-score12-5=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= И. Додиг
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=7
| RD1-score13-3=6
| RD1-score13-4=
| RD1-score13-5=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= Ж. Соуза
| RD1-score14-1=4
| RD1-score14-2=5
| RD1-score14-3=4
| RD1-score14-4=
| RD1-score14-5=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= Н. Алмагро
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=61
| RD1-score15-3=2
| RD1-score15-4=
| RD1-score15-5=
| RD1-seed16=5
| RD1-team16= К. Нишикори
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=77
| RD1-score16-3=6
| RD1-score16-4=
| RD1-score16-5=

| RD2-seed01=9
| RD2-team01= Д. Ферер
| RD2-score01-1=5
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-score01-4=6
| RD2-score01-5=
| RD2-seed02=
| RD2-team02=
| RD2-score02-1=7
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3=4
| RD2-score02-4=2
| RD2-score02-5=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= М. Гранољерс
| RD2-score03-1=65
| RD2-score03-2=2
| RD2-score03-3=4
| RD2-score03-4=
| RD2-score03-5=
| RD2-seed04=18
| RD2-team04= Ж. Симон
| RD2-score04-1=77
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=6
| RD2-score04-4=
| RD2-score04-5=

| RD2-seed05=30
| RD2-team05= С. Хиралдо
| RD2-score05-1=3
| RD2-score05-2=4
| RD2-score05-3=2
| RD2-score05-4=
| RD2-score05-5=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= С. Џонсон
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=6
| RD2-score06-4=
| RD2-score06-5=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= И. Додиг
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=5
| RD2-score07-3=2
| RD2-score07-4=60
| RD2-score07-5=
| RD2-seed08=5
| RD2-team08=
| RD2-score08-1=4
| RD2-score08-2=7
| RD2-score08-3=6
| RD2-score08-4=77
| RD2-score08-5=

| RD3-seed01=9
| RD3-team01= Д. Ферер
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=7
| RD3-score01-3=5
| RD3-score01-4=7<sup>7
| RD3-score01-5=
| RD3-seed02=18
| RD3-team02= Ж. Симон
| RD3-score02-1=2
| RD3-score02-2=5
| RD3-score02-3=7
| RD3-score02-4=64
| RD3-score02-5=

| RD3-seed03=
| RD3-team03= С. Џонсон
| RD3-score03-1=79
| RD3-score03-2=1
| RD3-score03-3=2
| RD3-score03-4=3
| RD3-score03-5=
| RD3-seed04=5
| RD3-team04=
| RD3-score04-1=67
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=6
| RD3-score04-4=6
| RD3-score04-5=

| RD4-seed01=9
| RD4-team01= Д. Ферер
| RD4-score01-1=3
| RD4-score01-2=3
| RD4-score01-3=3
| RD4-score01-4=
| RD4-score01-5=
| RD4-seed02=5
| RD4-team02=

 Доња половина 

 Група 5 

 Група 8 
{{Тенис-16 играча и 5 сетова
| RD1= Прво коло
| RD2= Друго коло
| RD3= Треће коло
| RD4= Четврто коло

| RD1-seed01=15
| RD1-team01= Т. Робредо
| RD1-score01-1=3r
| RD1-score01-2=
| RD1-score01-3=
| RD1-score01-4=
| RD1-score01-5=
| RD1-seed02=
| RD1-team02=
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=
| RD1-score02-3=
| RD1-score02-4=
| RD1-score02-5=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= М. Џазири
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=2
| RD1-score03-4=77
| RD1-score03-5=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= М. Кукушкин
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3=6
| RD1-score04-4=63
| RD1-score04-5=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= Ф. Делбонис
| RD1-score05-1=62
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=3
| RD1-score05-4=77
| RD1-score05-5=3
| RD1-seed06=
| RD1-team06= Н. Киргиос
| RD1-score06-1=77
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3=6
| RD1-score06-4=65
| RD1-score06-5=6

| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= Р. Бемелманс
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3=4
| RD1-score07-4=
| RD1-score07-5=
| RD1-seed08=23
| RD1-team08= И. Карловић
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=6
| RD1-score08-4=
| RD1-score08-5=

| RD1-seed09=29
| RD1-team09= Ж. Шарди
| RD1-score09-1=3
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=7
| RD1-score09-4=6
| RD1-score09-5=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= Б. Ћорић
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=5
| RD1-score10-4=4
| RD1-score10-5=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= А. Сепи
| RD1-score11-1=5
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=2
| RD1-score11-4=6
| RD1-score11-5=6
| RD1-seed12=
| RD1-team12= Д. Истомин
| RD1-score12-1=7
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3=6
| RD1-score12-4=1
| RD1-score12-5=4

| RD1-seed13=
| RD1-team13= Х. Монако
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=3
| RD1-score13-4=1
| RD1-score13-5=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= С. Болели
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3=6
| RD1-score14-4=6
| RD1-score14-5=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= Лу Ј.
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3=5
| RD1-score15-4=
| RD1-score15-5=
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= Р. Федерер
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=7
| RD1-score16-4=
| RD1-score16-5=

| RD2-seed01=
| RD2-team01=
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=3
| RD2-score01-3=4
| RD2-score01-4=6
| RD2-score01-5=3
| RD2-seed02=
| RD2-team02= М. Џазири
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=6
| RD2-score02-4=1
| RD2-score02-5=6

| RD2-seed03=
| RD2-team03= Н. Киргиос
| RD2-score03-1=77
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=5
| RD2-score03-4=6
| RD2-score03-5=
| RD2-seed04=23
| RD2-team04= И. Карловић
| RD2-score04-1=64
| RD2-score04-2=4
| RD2-score04-3=7
| RD2-score04-4=4
| RD2-score04-5=

| RD2-seed05=29
| RD2-team05= Ж. Шарди
| RD2-score05-1=5
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=2
| RD2-score05-4=1
| RD2-score05-5=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= А. Сепи
| RD2-score06-1=7
| RD2-score06-2=3
| RD2-score06-3=6
| RD2-score06-4=6
| RD2-score06-5=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= С. Болели
| RD2-score07-1=6| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3=2
| RD2-score07-4=2
| RD2-score07-5=
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= Р. Федерер
| RD2-score08-1=3
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=6
| RD2-score08-4=6
| RD2-score08-5=

| RD3-seed01=
| RD3-team01= М. Џазири
| RD3-score01-1=3
| RD3-score01-2=66
| RD3-score01-3=1
| RD3-score01-4=
| RD3-score01-5=
| RD3-seed02=
| RD3-team02=| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=78
| RD3-score02-3=6
| RD3-score02-4=
| RD3-score02-5=

| RD3-seed03=
| RD3-team03= А. Сепи
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=77
| RD3-score03-3=4
| RD3-score03-4=77
| RD3-score03-5=
| RD3-seed04=2
| RD3-team04= Р. Федерер
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=65
| RD3-score04-3='''6
| RD3-score04-4=65
| RD3-score04-5=

| RD4-seed01=
| RD4-team01=

Спољашње везе 
 Резултати турнира на сајту atpworldtour.com

Отворено првенство Аустралије у тенису 2015.
Отворено првенство Аустралије у тенису — мушкарци појединачно